Worgan ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Worgan (1872–1920), englischer Fußballspieler und -funktionär
 Lee Worgan (* 1983), walisischer Fußballspieler